Jacob Barrett Laursen – calciatore danese
 Jacob Laursen – ex calciatore danese
 Martin Laursen – ex calciatore danese
 Nikolai Laursen – calciatore danese
 Ryan Laursen – calciatore danese con cittadinanza statunitense
 Ulrik Laursen – ex calciatore danese
 Valdemar Laursen – calciatore danese